Ruissalo kan syfta på:

 Ruissalo (fartyg) – en R-klass patrullbåt som tjänstgjorde i den finländska marinen
 Ruissalo – en ö i Åbo Finland, se Runsala